Кубок Грузії з футболу 2018 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 29-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул вчетверте здобув Торпедо (Кутаїсі).

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 червня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 червня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 червня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|19 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|20 вересня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|3 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|24 жовтня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|7 листопада 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 

2018
Грузія
2018 у Грузії